Palimpsest (manuscript), een hergebruikt stuk perkament
Palimpsest (planetologie), het restant van een inslagkrater op een hemellichaam
Palimpsest (compositie), suite voor strijkseptet van Simeon ten Holt (1993)
Palimpsest (boek), de titel van een boek van H.D. (Hilda Doolittle)
Palimpsest (archeologie), een vindplaats waar in meerdere perioden bewoners dezelfde bodemlaag gebruikten, waardoor de sporen stratigrafisch door elkaar lopen.